Чаранго:
 Чаранго  — музыкальный инструмент
 Чаранго — национальный кубинский танец